

Oosteinde, hameau de la commune de Het Hogeland, Groningue
 Oosteinde, hameau de la commune de Koggenland, Hollande-Septentrionale
 Oosteinde, hameau de la commune de Teylingen, Hollande-Méridionale
 Oosteinde, village de la commune de De Wolden, Drenthe

Voir aussi 
 Oosteind, village de la commune d'Oosterhout, Brabant-Septentrional